Вершинное — топоним:

Россия 
 Вершинное — озеро в Ханты-Мансийском автономном округе России.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Вершинное — село в Сакском районе.

Украина 
 Вершинное (до 2016 года — Радгоспное) — посёлок в Пятихатском районе Днепропетровской области.